Аспарух Стефанов Сариев е български актьор.

Биография 
Роден е в град София на 13 септември 1914 г.

Не успява да завърши средното си образование.

Играл е в Софийски областен театър, Драматичен театър „Стефан Киров“ Сливен, Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Габрово, Драматичен театър „Сава Доброплодни“ Силистра, Димитровградския драматичен театър, Хасковския драматичен театър, Драматичен театър – Кърджали и Драматично-куклен театър (Враца).

Изпълнител на епизодични роли в множество български телевизионни и кинофилми.

Почива през 1988 г.

Театрални роли 
 „Службогонци“ (Иван Вазов) – Боздугански
 „Когато гръм удари“ (Пейо Яворов) – Сава Попович
 „Професията на г-жа Уорън“ (Бърнард Шоу) – пастор Самуел

Телевизионен театър 
 „Искрици от огнището“ (1967) (Николай Хайтов)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Аспарух Сариев в КиноПоиск
  Аспарух Сариев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Родени в София
Починали във Варна
Погребани в Централните софийски гробища